Franklin kan henvise til:

Steder

Australien 
 Franklin, Tasmania
 Franklin, Australian Capital Territory, en bydel i Canberra district of Gungahlin
 Franklin River, flod på Tasmania
 Franklin Sound, vandvej på Tasmania

Canada 
 District of Franklin, et tidligere distrikt af the Northwest Territories
 Franklin, Quebec, en kommune i Montérégie region
 Rural Municipality of Franklin, Manitoba
 Franklin, Manitoba, et kommunefri område i Rural Municipality of Rosedale, Manitoba
 Franklin Glacier Complex, en vulkan i sydvestlige British Columbia
 Franklin Range, et bjergkæde på Vancouver Island, British Columbia
 Franklin River (Vancouver Island), British Columbia
 Franklin Strait, Nunavut

Cayman Islands 
 Franklin's Forest, Grand Cayman

New Zealand 
 Franklin District, en tidligere territorial autoritet

Polen 
 Franklin, Łódź Voivodeship (i det centrale Polen), en landsby

USA 
 State of Franklin (1784–1789), et ikke anerkendt, autonomt territorium, der senere blev en del af Tennessee
 Franklin, Alabama, Macon County
 Franklin, Monroe County, Alabama
 Franklin, Arkansas
 Franklin, Californien (flertydig)
 Franklin, Connecticut
 Franklin, Georgia
 Franklin, Idaho
 Franklin, Illinois
 Franklin, Indiana, Johnson County
 Franklin, Wayne County, Indiana
 Franklin, Iowa
 Franklin, Kansas, Crawford County
 Franklin, Douglas County, Kansas, en spørgelsesby
 Franklin, Kentucky
 Franklin, Louisiana
 Franklin, Maine
 Franklin, Massachusetts
 Franklin, Michigan
 Franklin, Minnesota
 Franklin, Missouri
 Franklin, Nebraska
 Franklin, New Hampshire
 Franklin, New Jersey
 Franklin, New York (flertydig)
 Franklin, North Carolina
 Franklin, Ohio
 Franklin, Pennsylvania (flertydig)
 Franklin, Tennessee
 Franklin, Texas
 Franklin, Vermont
 Franklin, Virginia
 Franklin, West Virginia
 Franklin, Wisconsin (flertydig)
 Franklin Mountains (Alaska), en bjernkæde
 Mount Franklin (New Hampshire), i the White Mountains
 Franklin County (flertydig)
 Franklin Falls (flertydig)
 Franklin Township (flertydig)

Andet 
 Franklin (månekrater) – et nedslagskrater på Månen.
 Franklin (gruppe) – navnet på en norsk musikkduo